Пригожее — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Пригожее — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Украина 
 Пригожее — село в Барвенковском районе Харьковской области.